Arce est notamment un patronyme et un toponyme hispanique, ainsi qu'un toponyme italien, qui peuvent désigner :

Étymologie 
Patronyme et toponyme hispanique :
Selon les étymologistes de Geneanet, Arce est notamment un patronyme hispanique issu du toponyme  Arce, lui-même issu du mot espagnol arce, du latin acer, aceris, désignant l'érable. Ils ajoutent que le toponyme basque Arce (en basque Artze) a le sens de « terrain pierreux ».

Toponyme italien :
Selon Fulvio Delle Donne, le toponyme italien Arce a pour origine le mot latin arx, arcis qui a le sens de 
.

Toponyme 

 Italie :
 Arce est une commune de la province de Frosinone dans la région Latium ;
 Espagne :
 Arce en espagnol ou Artzi en basque est une commune dans la province de la Navarre.
 France :
 village de la commune de Vendémies (maintenant commune de Limoux, Aude).

Hydronyme 
 France :
 l'Arce est une petite rivière de l'Aube, longue d'une vingtaine de kilomètres. Elle prend sa source au hameau de Fontarce, et se jette dans la Seine à Merrey-sur-Arce ;
 l'Arce est un ruisseau de la Charente, affluent du Né.

Patronyme 

 Bayardo Arce Castaño (1950-), homme politique et chef d'entreprise nicaraguayen ;
 Daniel Arce (né en 1992), athlète espagnol ;
 Fernando Arce (né en 1980), joueur de football mexicain ;
 Francisco Arce (né en 1971), joueur de football puis entraîneur paraguayen ;
 Hernán Silva Arce (1948-2017), arbitre chilien de football ;
 Javier Arce (né en 1945), historien et archéologue espagnol ;
 Jorge Arce (né en 1979), boxeur mexicain ;
 
 Lisa Arce (née en 1969), joueuse de beach-volley américaine ;
 Manuel Maples Arce (1900–1981), poète, écrivain, critique d'art, avocat, politicien et diplomate mexicain ;
 Medardo Arce (1956–2016), entraîneur de football péruvien ;
 Raúl Díaz Arce (né en 1970), joueur de football salvadorien.

Sigle 

 Aux États-Unis, ARCE désigne le Centre de recherche américain en Égypte (American Research Center in Egypt).
 Ateliers rémois de constructions électriques

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie d'hydronyme